

Nom de famille 

 Jeanne Barnier (1918-2002), fonctionnaire et résistante française
 Luc Barnier (1954-2012), monteur français.
 Lucien Barnier, (1918 - 1979), journaliste scientifique et écrivain français.
 Michel Barnier (1951-), homme politique français.
 Romain Barnier (1976-), nageur français.

Autres 
 Loi Barnier, sur la protection de l'environnement

Patronyme français
Homonymie